Брандс Хач () е писта за провеждане на автомобилни и мотоциклетни състезания, намираща се в Кент, Великобритания.

Име 
Името на пистата е от Gaelic Brondehach („Брон“ означава „залесен склон“ и „Хач“ което означава „горски вход“).

Характеристика 
 9 завоя с различна степен на трудност

Победители във Формула 1

Гран при на Великобритания

Гран при на Европа

Вижте също 
 Писти за Формула 1

Брандс Хач
Мотоциклетни писти
Автомобилни писти във Великобритания
Кент